Ла Таунита има више значења:

 Ла Таунита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Таунита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику